Il toponimo Suchdol può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:
Suchdol nad Lužnicí – città del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Suchdol nad Odrou – comune mercato del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia
Suchdol – comune del distretto di Kutná Hora, in Boemia Centrale
Suchdol – comune del distretto di Prostějov, nella regione di Olomouc
Suchdol – quartiere di Bujanov, comune del distretto di Český Krumlov, nella Boemia meridionale
Suchdol – quartiere di Křimov, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Suchdol – quartiere di Kunžak, comune del distretto di Jindřichův Hradec, nella Boemia meridionale
Suchdol – quartiere di Prosenická Lhota, comune del distretto di Příbram, nella Boemia centrale
Suchdol – quartiere di Vavřinec, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale
Suchdol – distretto municipale (nonché quartiere catastale) di Praga capitale ceca

Da non confondersi con:
Suchodol – comune del distretto di Příbram, nella Boemia centrale